Desa Pamijen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pamijen (administrativ by i Indonesien, lat -7,26, long 108,98), Jawa Tengah, 
 Desa Pamijen (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 109,23), Jawa Tengah, 
 Desa Pamijen (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 109,28), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar